Vietnamesische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Vietnamesische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Vietnamesische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Vietnamesische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Vietnamesische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Vietnamesische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)

Siehe auch:
 Nordvietnamesische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Südvietnamesische Fußballnationalmannschaft der Männer